Arrhidée (en grec ancien ) est un prénom d'origine grecque. Il peut désigner :

 Philippe III Arrhidée : demi-frère d'Alexandre le Grand, né sous le nom d'Arrhidée ;
 Arrhidée : un officier d'Alexandre le Grand, probable demi-frère du précédent.